Buntingus ist der Name folgender Personen:

 Conrad Bünting der Ältere (auch: Konrad Bunting und Conradus Buntingus; um 1545–1615), deutscher Jurist und Stadtsyndikus
 Heinrich Bünting (auch: Buntingus, Bunting, Pendingius; 1545–1606), evangelischer Theologe, Geograph und Chronist